Der Super-G der Frauen im alpinen Skisport bei den Olympischen Winterspielen 2014 wurde am 15. Februar im Skigebiet Rosa Chutor ausgetragen.

Die Österreicherin Anna Fenninger sicherte sich den Olympiasieg vor Maria Höfl-Riesch aus Deutschland und Nicole Hosp aus Österreich.

Ergebnisse

Weblinks 
 Ergebnisliste in der Datenbank der FIS

SuperG (Frauen)
Frauenskiwettbewerb